Тимашёвская — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Тимашёвске Краснодарского края.

Адрес: г. Тимашёвск. ул. Котляра, 8.

История 
Станция построена в промежутке между 1909—1916 годами по проекту украинского архитектора Сергея Тимошенко (брата учёного-механика Степана Тимошенко) в стиле украинский архитектурный модерн.

Описание 
Железнодорожная станция Тимашёвская является узлом четырёх направлений железнодорожных линий:
 Тимашёвская — Ведмидивка — Краснодар
 Тимашёвская — Брюховецкая — Албаши — Староминская
 Тимашёвская — Роговская — Приазовская — Ахтари
 Тимашёвская — Ангелинская — Протока — 9 км — Крымская

Дальнее следование по станции 
В графике 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Станция Тимашёвская // Фотолинии

Узловые железнодорожные станции
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги